El término Villaflores puede aludir, en esta enciclopedia:

Lugares

En España
 a Villaflores, un despoblado en el municipio de Guadalajara, en la provincia homónima;
 a Villaflores, un municipio de la provincia de Salamanca;

En México
 a Villaflores, una ciudad y también la cabecera del municipio homónimo, en el estado de Chiapas.
 al Municipio de Villaflores unos de los 124 municipios que componen al Estado de Chiapas.